Печниковые, пти́цы-печники́, птицы-гончары () — семейство воробьиных птиц,

Длина тела 12—28 см. Оперение чаще бурое или рыжее, сходное у самцов и самок. Распространены от Центральной Мексики до юга Чили и Аргентины. Обитают в лесах, пампасах, по берегам рек и морей. Гнездятся в норах, дуплах, расселинах скал или строят крытые гнёзда на деревьях; некоторые лепят массивные крытые гнёзда из глины (отсюда название). Яйца белые или голубые. Насиживают 15—20 суток.

Питаются насекомыми, рачками, пауками, некоторые виды — семенами.

Список родов 

 Acrobatornis Pacheco, B.M. Whitney et Gonzaga, 1996
 Пищуховые филидоры Anabacerthia Lafresnaye, 1841
 Ошейниковые филидоры Anabazenops Lafresnaye, 1841
 Крючкоклювые филидоры Ancistrops P.L. Sclater, 1862
 Анумби Anumbius Orbigny et Lafresnaye, 1838
 Райадито Aphrastura Oberholser, 1899
 Канастеро Asthenes Reichenbach, 1853
 Лесные филидоры Automolus Reichenbach, 1853
 Пальмолазы Berlepschia Ridgway, 1887
 Пищуховые иглохвостки Certhiaxis Lesson, 1844
 Чилия, Тококо Chilia Salvadori, 1908
 Светлолобые филидоры Cichlocolaptes Reichenbach, 1853
 Водяные печники, или Трясохвостки Cinclodes G.R. Gray, 1840
 Clibanornis P.L. Sclater et Salvin, 1873
 Жаворонковые печники Coryphistera Burmeister, 1860
 Cranioleuca Reichenbach, 1853
 Чернохвостые землелазы Eremobius Gould, 1839
 Настоящие печники Furnarius Vieillot, 1816
 Печники-землекопы Geositta Swainson, 1837
 Краснокрылые иглохвостки Gyalophylax J.L. Peters, 1950
 Остроклювы Heliobletus Reichenbach, 1853
 Hellmayrea Stolzmann, 1926
 Hylocryptus Chapman, 1919
 Hyloctistes Ridgway, 1909
 Синичьи иглохвостки Leptasthenura Reichenbach, 1853
 Болотные печники Limnornis Gould, 1839
 Ручьевые листовники Lochmias Swainson, 1827
 Щетинкохвостые горшечники Margarornis Reichenbach, 1853
 Большие ксенопсы Megaxenops Reiser, 1905
 Metopothrix P. L. Sclater et Salvin, 1866
 Oreophylax Hellmayr, 1925
 Phacellodomus Reichenbach, 1853
 Филидоры Philydor Spix, 1824
 Phleocryptes Cabanis et Heine, 1859
 Premnoplex Cherrie, 1891
 Premnornis Ridgway, 1909
 Pseudocolaptes Reichenbach, 1853
 Качолоты Pseudoseisura Reichenbach, 1853
 Амурадо Pygarrhichas Burmeister, 1837
 Roraimia Chapman, 1929
 Schizoeaca Cabanis, 1873
 Schoeniophylax Ridgway, 1909
 Дроздовидные листовники Sclerurus Swainson, 1827
 Очковые гончары Siptornis Reichenbach, 1853
 Большие иглохвостки Siptornopsis Cory, 1919
 Крапивниковые иглохвостки Spartonoica J.L. Peters, 1950
 Шестиперые иглохвостки Sylviorthorhynchus Des Murs, 1847
 Иглохвостые печники Synallaxis Vieillot, 1818
 Кустарниковые филидоры Syndactyla Reichenbach, 1853
 Древесные гончары Thripadectes P.L. Sclater, 1862
 Лесные мягкохвостки Thripophaga Cabanis, 1847
 Пищуховые землелазы Upucerthia I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832
 Печники серохвосты Xenerpestes Berlepsch, 1886
 Клиноклювы Xenops Illiger, 1811

Роды, выделенные в семейство Древолазовые 
 Пищухоклювые древолазы Campylorhamphus W. Bertoni, 1901
 Длиннохвостые древолазы Deconychura Cherrie, 1891
 Табачногрудые древолазы Dendrexetastes Eyton, 1851
 Дятловые древолазы Dendrocincla G.R. Gray, 1840
 Настоящие древолазы Dendrocolaptes Hermann, 1804
 Саблеклювые древолазы Drymornis Eyton, 1852
 Долотоклювые древолазы Glyphorynchus Wied-Neuwied, 1831
 Красноклювые древолазы Hylexetastes P.L. Sclater, 1889
 Чешуйчатые древолазы Lepidocolaptes Reichenbach, 1853
 Длинноклювые древолазы Nasica Lesson, 1830
 Поползневый древолаз Sittasomus Swainson, 1827
 Меченосые древолазы Xiphocolaptes Lesson, 1840
 Мечеклювые древолазы Xiphorhynchus Swainson, 1827

 
Семейства птиц